FK Njoman (, Futbolny klub Njoman Hrodna) är en belarusisk fotbollsklubb i Hrodna som grundades 1964 Neman (Njoman).

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Belarusiska mästare (0): –

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (1): 1992–93.

 Belarusiska supercupmästare (0):

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Neman på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1964